Sol steht für:

 Sonne in der lateinischen Sprache
 Sol (osmanische Rangbezeichnung), osmanische Rangbezeichnung für Feldwebel 
 Sol (nordische Mythologie), eine germanische Sonnengöttin
 Sol (römische Mythologie), den römischen Sonnengott (gleichgesetzt dem griechischen Helios), auch sol invictus
 Sol (Marstag), den Tag auf dem Planeten Mars
 Gold in der Alchemie, siehe Alchemie#Aufgabengebiet und Errungenschaften
 alternativer Name für den Monat Midi, den 7. Monat im Internationalen Ewigen Kalender von Moses Cotsworth
 Kolloid in der Chemie
 Peruanischer Sol, eine peruanische Währung
 Sol de Oro, eine historische peruanische Währung
 Sol als Geschwindigkeit-Maßeinheit in der TV-ScFi-Serie „Raumschiff Enterprise“, siehe Star-Trek-Technologie#Warp-Antrieb
 Sol, mexikanische Biermarke der Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma
 Sol Líneas Aéreas, eine argentinische Fluggesellschaft
 Sol (Portugal), eine portugiesische Wochenzeitung
 Sol (Türkei), eine türkische Tageszeitung
 Sol (Automarke), eine Marke des Joint Ventures zwischen der Volkswagen AG und JAC
 Sol (Band), eine dänische Band
 SOL (Betriebssystem)
 SOL (Computerspiel), ein Browserspiel
 eine Bezeichnung für die historische französische Währung Sou
 Miami Sol, ein ehemaliges WNBA-Basketball-Franchise

Familienname:
 Andreas Peter Cornelius Sol (1915–2016), Bischof von Amboina
 Armando Calderón Sol (1948–2017), salvadorianischer Präsident (1994–1999)
 Ed Sol (1881–1965), niederländischer Fußballspieler
 Fran Sol (* 1992), spanischer Fußballspieler
 Jean-Philippe Sol (* 1986), französischer Volleyballspieler
 Sol Kyung-gu (* 1967), südkoreanischer Schauspieler
 Laura del Sol (* 1961; gebürtig Laura Escofet Arce), spanische Schauspielerin und Flamencotänzerin
 Luis del Sol (1935–2021), spanischer Fußballspieler
 Manuel Sol (* 1973), mexikanischer Fußballspieler
 Ozan Sol (* 1993), türkischer Fußballspieler

Männlicher Vorname:
 Sol Campbell (* 1974), englischer Fußballspieler
 Sol Gubin (1928/29–1996), US-amerikanischer Jazz- und Studiomusiker
 Sol Lesser (1890–1980), US-amerikanischer Filmproduzent und Filmregisseur
 Sol LeWitt (1928–2007), US-amerikanischer Künstler
 Sol M. Wurtzel (1890–1958), US-amerikanischer Filmproduzent
 Sol Schlinger (1926–2017), US-amerikanischer Jazzmusiker

Weiblicher Vorname:
 Sol Gabetta (* 1981), argentinische Cellistin
 Sol Sa (* 1994), südkoreanische Sportkletterin

sol steht für
 Anderssprachige Tonbezeichnungen für das G in der Musik
 den fünften Ton der Tonleiter bei der Solmisation

SOL steht als Abkürzung für:
 Saarland Online, siehe SOL.DE
 Safety-of-Life (Sicherer Dienst), siehe Galileo (Satellitennavigation)#Dienste
 Salomonen, olympisches Länderkürzel
 Selbstorganisiertes Lernen
 Serial over LAN, einen Mechanismus in der Netzwerktechnik
 Senator Online, eine australische Partei
 „shit, out of luck“ (deutsch: „Mist! Kein Glück mehr“)
 Simple Object Language, einen Vorgänger der Skriptsprache Lua
 SOL, ein Raumschiff in den Science-Fiction-Serien Perry Rhodan und Atlan
 Solomon Airlines nach dem ICAO-Code
 Society for Organizational Learning, siehe Lernende Organisation
 Spear of Longinus, eine australische NSBM-Band
 Speed of Light, englisch für Lichtgeschwindigkeit
 Stabsoffizierlehrgang, ein Lehrgang der Führungsakademie der Bundeswehr, welcher die Voraussetzung zur Ernennung zum Stabsoffizier der Bundeswehr darstellt.
 Studierendenorganisation Luzern
 Suda On Line, Online verfügbare Stellen des byzantinischen Lexikons Suda
 Süd-Ost-Leitung, Gaspipeline in Österreich

SOL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Soltau (auslaufend)

SoL steht für:
 Sozialistische Linke (SoL), eine linksradikale Gruppierung

Siehe auch:
 El Sol
 Puerta del Sol
 Solh
 Soll
 Sool
 Soul
 SOL Group

Abkürzung